36-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился в октябре 1976 года в Ялте по круговой системе. 

Чемпионом страны в первый раз стал рижанин Владимир Вигман, на втором месте Айвар Войцещук. На третьем месте Эльшад Мурсалов.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1976 №11

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Ялте
1976 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1976 год в Крыму
Октябрь 1976 года
Спорт на Украине в 1976 году
Чемпионаты СССР в 1976 году